Dolina Śmierci – obszar depresyjny w południowej Kalifornii,
 Dolina Śmierci – miejsce pochówku mieszkańców Bydgoszczy i okolic zamordowanych podczas II wojny światowej.
 Dolina Śmierci – miejsce hitlerowskich egzekucji w pobliżu Chojnic
 Dolina Śmierci – miejsce w dolinie Iwelki w pobliżu Chyrowej, gdzie toczyła się ciężka bitwa pancerna w czasie operacji dukielsko-preszowskiej, pod koniec II wojny światowej
 Dolina Śmierci – miejsce krwawej bitwy (14 – 18 listopada 1965) w czasie wojny wietnamskiej
 Dolina śmierci – powieść Jamesa Olivera Curwooda z 1916 roku